Strabomantidae
IUCN-status kwetsbaar